VLL steht für:

 Flughafen Valladolid in Spanien (IATA-Code)
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Gliederungsposition in der Bilanz im Rechnungswesen
 Verkehrsbetriebe des Landkreises Leer GmbH, entstanden aus der Kleinbahn Ihrhove–Westrhauderfehn
 Visible Light Link, über die VLL-Schnittstelle können die programmierbaren Steine der Lego Produktreihe angesteuert werden

Siehe auch:

VLL